Бернар Лабади (; род. , город ) — канадский , один из наиболее признанных исполнителей музыки эпохи барокко.

Биография 
Судьбу Бернара решил подаренный ему в 11 лет диск баховской Мессы си минор. Он закончил частный музыкальный колледж в Квебеке (вокал и блокфлейта), а затем Школу музыки Университета Лаваля, где дебютировал в 1983, продирижировав Дидоной и Энеем Пёрселла. Дирижировал квебекской премьерной постановкой Коронации Поппеи (1984). По стипендиям изучал во Франции григорианское пение, учился в Баховской академии Штутгарта у Джона Элиота Гардинера.

Карьера 
Основал ансамбль Скрипки короля (1984) и хор Капелла Квебека (1985), их общим дебютом стало исполнение в 1985 псалма Генделя Dixit Dominus. Концертировал с ансамблем и хором в Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Австри, Дании, Нидерландах, Марокко, Мексике, США.

С 1989 года руководил хором Квебекского симфонического оркестра, с 1994 — художественный и музыкальный руководитель Квебекской оперы (до 2003). В 2003—2006 годах — директор Монреальской оперы.

Выступал и записывался со многими симфоническими оркестрами и барочными ансамблями стран Европы и США.

Записи с ансамблем Скрипки короля 
 Mozart Flute Concertos. Marc Grauwels flute, Les Violons du Roy. 1989. Hyperion/Melodic CDA 66393
 Simphonies des noels. Les Violons du Roy. 1993. Dorian DOR-90180
 Cantates profanes de J.S. Bach, vol. 1. Les Violons du Roy. 1994. Dorian DOR-90199
 Pergolesi: Stabat Mater / Vivaldi: Stabat Mater, Motet in furore giustissimae irae. Les Violons du Roy. 1994. Dorian DOR-90196
 Cantates profanes de J.S. Bach, vol. 2. Les Violons du Roy. 1995. Dorian DOR-90207
 Music of Bach’s Sons. Les Violons du Roy. 1996. Dorian DOR-90239
 Christmas Gift — A Dorian Holiday Celebration. Les Violons du Roy et al. 1997. Dorian 90008
 Encore! Les Violons du Roy. 1998. Dorian DOR-90012
 Vivaldi Concerti for Strings. Les Violons du Roy. 1999. Dorian xCD-90255
 Handel: Apollo e Dafne. Karina Gauvin soprano, Russell Braun baritone, Les Violons du Roy. 2000. Dorian xCD-90288
 Bach: Goldberg Variations. Les Violons du Roy. 2000. Dorian xCD-90281
 Visions Of Bach — Transcriptions And Arrangements. Les Violons du Roy et al. 2000. Dorian 90016
 J.S. Bach: Art of the Fugue. Les Violons du Roy. 2001. Dorian xCD-90297
 Exsultate Jubilate — Mozart, Schubert, Haydn/Gauvin. CBC Radio Orchestra, et al. 2001. CBC 5211
 Commuter Classics — Drive Time A.M. Les Violons du Roy et al. 2001. Dorian 90018
 Commuter Classics — Drive Time P.M. Les Violons du Roy et al. 2001. Dorian 90020
 Requiem de Mozart. Les Violons du Roy. 2002. Dorian DOR-90310
 Mozart Edition Vol 1 — Violin Concertos, Concertos For Winds. 2003. Brilliant Classics 99713
 Mozart: Clarinet Concerto, Flute & Harp Concerto. Les Violons du Roy et al. 2003. Classic Collection 99823
 Psaume 51 et Cantate 82 de J.S. Bach. Les Violons du Roy. 2004. ATMA ACD2 2343
 Celebration. Les Violons du Roy. 2004. Dorian DOR-90024
 Essential Mozart/Davis, Ter Linden, Freeman. Les Violons du Roy et al. 2005. Brilliant Classics 92702
 Mozart: Violin Concertos, Wind Concertos. Les Violons du Roy et al. 2005. Brilliant Classics 9226

Признание 
Лауреат ряда национальных премий. Офицер Ордена Канады (2005), рыцарь Национального ордена Квебека (2006), член Академии выдающихся деятелей Квебека (2007).

Примечания

Ссылки
 Камерный Оркестр «Скрипки Короля».
  Статья в Энциклопедии Канады 
 На сайте Кантаты Баха 
 На сайте британской Академии старинной музыки 

Академические музыканты Канады
Офицеры ордена Канады
Рыцари Национального Ордена Квебека
Исполнители старинной музыки
Почётные доктора Университета Лаваля